Alishan () – gmina wiejska () powiatu Jiayi, położonego w zachodniej części wyspy Tajwan, wchodzącego w skład prowincji Tajwan Republiki Chińskiej, u podnóża gór Alishan. 

Populacja gminy Alishan w 2016 roku liczyła 5664 mieszkańców – 2665 kobiet i 2999 mężczyzn. Liczba gospodarstw domowych wynosiła 1953, co oznacza, że w jednym gospodarstwie zamieszkiwało średnio 2,9 osób.

Ośrodek turystyczny. Przez gminę przebiega wybudowana w 1912 roku przez Japończyków, wąskotorowa Kolej Leśna Alishan (阿里山森林鐵路) o długości 86 km, która łączy Alishan z miastem Jiayi.

Demografia (1996–2016)

Uwagi

Przypisy 

Jiayi